Сампіньї́-ле-Мара́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 55 км на південний захід від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 153,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сампіньї-ле-Маранж на сайті французького Національного інституту географії
 Сампіньї-ле-Маранж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сампіньї-ле-Маранж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сампіньї-ле-Маранж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сампіньї-ле-Маранж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара